Мукузани — многозначный термин:

 Мукузани — сухое красное грузинское вино;
 Мукузани — село в Грузии, в составе Гурджаанского муниципалитета, край Кахетия.